2 miejscowości w Polsce: 
 Rudziczka – wieś w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Prudnik 
 Rudziczka – wieś w woj. śląskim, w pow. pszczyńskim, w gminie Suszec